

Aviazione 
 Simoun — cacciatorpediniere francese della classe Bourrasque.
 Caudron C.635 Simoun — aereo francese postale e da collegamento entrato in servizio nel 1934.

Altro 
Simoun — anime e manga appartenente al genere yuri.
Simun o Simoun — vento che soffia nel Sahara, nella Penisola arabica e in Medio Oriente.
 Simoun — personaggio del romanzo El filibusterismo di José Rizal.